Фе́ликс Алекса́ндрович Бере́зин (25 апреля 1931, Москва — 14 июля 1980, Колыма) — советский  и физик-теоретик, доктор физико-математических наук (1966).

Феликс Березин заложил начала алгебры и анализа с антикоммутирующими переменными, открыв новое направление в современной математике, которое неформально принято называть «суперматематикой». В математике его имя носит термин «березиниан» — аналог якобиана в анализе с антикоммутирующими переменными.

Биография 

Родился в семье экономиста Александра Николаевича Березина и врача-патологоанатома (впоследствии доктора медицинских наук) Эсфири Абрамовны Рабинович (?—1984). Родом из Кишинёва, Эсфирь Абрамовна училась в Венской консерватории по классу фортепиано, но в 1920 годы поступила в медицинский институт, после окончания которого работала врачом и старшим научным сотрудником патологоанатомической лаборатории Института туберкулёза АМН СССР, автор научных трудов по патоморфологии туберкулёза. Родители расстались до рождения сына и он воспитывался матерью и её родителями, не поддерживая контактов с отцом.

В 1953 году окончил Московский государственный университет, но не был принят в аспирантуру и преподавал в средней школе, продолжая заниматься математикой под руководством Гельфанда. В 1956 году поступил на работу на механико-математический факультет МГУ.

В 1957 году разработал метод описания всех неприводимых представлений комплексных полупростых групп Ли, отличающийся от метода Наймарка.

Труды по теории супергрупп и супералгебр Ли, анализу и геометрии на супермногообразиях.
Применил разработанную теорию для обоснования метода вторичного квантования.

Погиб под Магаданом, утонув при сплаве по реке.

Похоронен на Востряковском кладбище.

Семья 
 Первая жена (1959—1967) — физик и художник Ирина Владимировна Карпова (род. 1933), выпускница физико-математического факультета МГУ, доктор физико-математических наук (1983), внучка химика Л. Я. Карпова.
 Вторая жена (1971) — врач-кардиолог Елена Григорьевна Карпель (род. 1938), кандидат медицинских наук; дочь Наталья (род. 1976).
 Дед — Абрам Захарович (Сухерович) Рабинович, преподавал естественную историю в Кишинёвском ремесленном училище для девочек Еврейского колонизационного общества (ЕКО),  а после переезда в Москву работал в Главпрофобре.
 Дядя — Захарий Абрамович Радин (Сухер Абрамович Рабинович; 1898—1936, расстрелян), главный металлург Пермского машиностроительного завода.

Библиография 
  (1-ое изд. М.: Наука, 1965. — 235 с.)
 
 Березин Ф. А., Шубин М. А. Уравнение Шредингера. М.: Изд-во МГУ, 1983. — 392 с.
 Березин Ф. А. Лекции по статистической физике. Москва-Ижевск: Институт. компьютерных исследований, 2002. — 192с. (2-е изд, испр. Изд-во: МЦНМО, 2008. — 200 с. ISBN 978-5-94057-352-4)
 Березин Ф. А., Шубин М. А. Лекции по квантовой механике. М.: Изд-во МГУ, 1972. — 294 с.
 Публикации Березина Ф. А. в базе данных Math-Net.Ru
 Березин Ф. А., Конспект лекций по анализу III. М.:МГУ, 1970. — 62 с.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Владимир Тихомиров «Об Алике (Феликсе Александровиче) Березине»
 
 
 Березин Феликс Александрович. Биография.ру
 Ю. А. Неретин. «Метод вторичного квантования» Березина. Взгляд 40 лет спустя.
 Березин Феликс Александрович. Публикации в информационной системе Math-Net.Ru.
 Карпель Е. Г., Минлос Р. А., Воспоминания о Феликсе Александровиче Березине — основоположнике суперматематики. М.: МЦНМО, 2009. — 386с. ISBN 978-5-94057-458-3

Утонувшие
Преподаватели механико-математического факультета МГУ
Физики-теоретики СССР
Похороненные на Востряковском кладбище